Jméno a příjmení Vlastimil Válek má více nositelů:

 Vlastimil Válek (bohemista) (1931–2019) – český bohemista, literární vědec a vysokoškolský pedagog
 Vlastimil Válek (motocyklový závodník) (1938–1989) – československý reprezentant v motokrosu
 Vlastimil Válek (* 1960) – český politik TOP 09 a lékař, krajský zastupitel, poslanec